Reginald Thomas Herbert Fletcher, 1. Baron Winster (* 27. März 1885; † 7. Juni 1961 in Uckfield, Sussex) war ein britischer Politiker (Liberal Party, Labour Party). Er amtierte u. a. als britischer Gouverneur von Zypern und als Minister für Zivilluftfahrt.

Leben und Tätigkeit 
Fletcher war ein Sohn des Mathematikers Nicholas Fletcher (1848–1905) und seiner Frau Dinah, Wright († 1912).

Am Ersten Weltkrieg nahm Fletcher als Offizier der Marine teil. Er kam unter anderem in Gallipoli zum Einsatz und erreichte den Rang eines Commanders. Später gehörte er dem britischen Auslandsgeheimdienst MI6 an.

Anlässlich der britischen Unterhauswahl des Jahres 1923 wurde Fletcher als Kandidat der Liberal Party im Wahlkreis Basingstoke als Abgeordneter in das House of Commons, das britische Parlament, gewählt. Bei der Unterhauswahl des Jahres 1924 verlor er seinen Sitz im Parlament bereits wieder als er gegen den Konservativen Arthur Richard Holbrook unterlag.

Nach seinem Wechsel in die Labour Party im Jahr 1929 gelang es Fletcher bei der Unterhauswahl des Jahres 1935 als Abgeordneter ins House of Commons zurückzukehren, dem er nun bis 1942 als Vertreter des Wahlkreises Nuneaton angehörte. 1942 verließ er das House of Commons infolge seiner Erhebung in den Adelsstand (als Baron Winster, of Witherslack in the County of Westmorland) und der damit verbundenen Aufrückung ins House Of Lords. Seit 1945 gehörte er zudem dem Privy Council, dem britischen Kronrat an.

Von den nationalsozialistischen Polizeiorganen wurde Fletcher Ende der 1930er Jahre als wichtige Zielperson eingestuft: Im Frühjahr 1940 setzte das Reichssicherheitshauptamt in Berlin ihn auf die Sonderfahndungsliste G.B., ein Verzeichnis von Personen, die der NS-Überwachungsapparat als besonders gefährlich oder wichtig ansah, weshalb sie im Falle einer erfolgreichen Invasion und Besetzung der britischen Inseln durch die Wehrmacht von den Besatzungstruppen nachfolgenden Sonderkommandos der SS mit besonderer Priorität ausfindig gemacht und verhaftet werden sollten.

Während des Zweiten Weltkriegs fungierte Fletcher neben seiner Parlamentszugehörigkeit als parlamentarischer Unterstaatssekretär (Under-Secretary) des Ersten Lords der Admiralität (Marineminister).

Vom 4. August 1945 bis 4. Oktober 1946 amtierte Fletcher als Minister für zivile Luftfahrt in der Regierung von Clement Attlee. Anschließend wurde er zum britischen Gouverneur von Zypern ernannt, ein Posten, den er von 1946 bis 1949 bekleidete. Er traf am 27. März 1947 auf der Insel ein.

Da Fletcher kinderlos war erlosch sein Adelstitel mit seinem Tod.

Literatur 
 Ivor Bulmer-Thomas: „Fletcher, Reginal, Thomas Herbert, Baron Winster (1885-1961)“, in: Oxford Dictionary of National Biography.

Weblinks

Einzelnachweise 

Minister of Civil Aviation (Vereinigtes Königreich)
Abgeordneter des House of Commons (Vereinigtes Königreich)
Mitglied des Privy Council (Vereinigtes Königreich)
Gouverneur (Zypern)
Brite
Geboren 1885
Gestorben 1961
Mann